U78 ou U-78 peut faire référence à :
 Ligne U78 du métro léger de Düsseldorf ;
 Prisme pentagrammique (U78), un  prisme non-convexes ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres